Paide se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Paide, comună (vald) în Județul Järva, Estonia

Localități
 Paide, oraș în Județul Järva